Bолынская духовная семинария — духовное учебное заведение Луцкой и Волынской епархии Украинской православной церкви. 

Несколько выпускников Волынской духовной семинарии были прославлены в лике святых Русской православной церкви: митрополит Одесский Анатолий (Грисюк), архиепископ Харьковский Александр (Петровский), епископ Бежецкий Аркадий (Остальский), священномученик Александр Хотовицкий.

История 

Волынская духовная семинария была основана 14 мая 1796 года, как «Епаршеская семинария» стараниями первого (после присоединения при Екатерине ІІ к России Волынского края) Волынского епископа Варлаама (Шишацкого). В семинарию принимались дети православного вероисповедания от 7 до 15 лет, которые учились в базилианских и иезуитских школах Овруча, Межирича, Острога. Со временем лучших учеников посылали в Киевскую духовную академию. Располагалась семинария в здании Преображенского монастыря в г. Остроге — бывшем центре образования на западной Украине. При семинарии была русская школа, которая имела цель подготовку кандидатов в священство свободных приходов, которые перешли из унии в православие. В семинарии преподавание велось на латинском языке, а в школе — на русском.

После пожара в 1821 году, который уничтожил здания семинарии, в 1825 г. она была переведена в г. Аннополь Острожского уезда.

В апреле 1836 года семинария была переведена в г. Кременец. Это была одна из крупнейших семинарий по количеству воспитанников. В ней училось около 600 учеников. Штат воспитателей и преподавателей составлял 24 человека. С 1836 года она была размещена в домах бывшего польского лицея, который был закрыт за участие в польском восстании и выкуплен у графа Чацкого духовно-учебным ведомством по 200 000 царских рублей ассигнациями.

В 1855 году в семинарии был открыт миссионерский отдел.

Осенью 1902 года семинария была переведена в город Житомир.

В 1919 года Волынская духовная семинария была возвращена в город Кременец (Польша), её организацией занялся епископ Кременецкий Дионисий (Валединский).

В 1939 году, после раздела Польши между СССР и гитлеровской Германией, была закрыта.

После окончания Великой Отечественной войны Волынская семинария опять возродилась, но уже в г. Луцке. Стараниями епископа Николая (Чуфаровского) в 1945 году были открыты пастырские курсы, которые в 1946 году были переименованы в Волынскую духовную семинарию. Начиная с 1954 года начали достраиваться семинарские помещения (аудитории, спальни и хозяйственные). C 1946 по 1964 год семинария дала 17 выпусков. Были года, когда выпускников 4-го класса насчитывалось до 40 и более человек. Последний выпуск насчитывал всего 6 учеников. Всего за двадцать послевоенных лет семинария выпустила около 500 священников.

Во время хрущёвских гонений на церковь, с 1960 года, власти предприняли атаку на семинарию. В 1961—1963 годах никто не смог поступить в 1-й класс Волынской семинарии: три набора были сорваны. Указом Учебного Комитета от 15 марта 1964 года в августе 1964 года после последнего выпуска в 5 человек, Волынская Духовная семинария прекратила свою деятельность. Её преподавательский состав был переведён в Одесскую духовную семинарию.

В октябре 1990 года было открыто Луцкое духовное училище, а в 1991 году оно получило статус духовной семинарии.

12 августа 1992 года согласно распоряжению Волынской облгосадминистрации от 11.08.1992 года кафедральный собор, здания епархии и семинарии были переданы сторонникам Киевского патриархата. Семинаристы и преподаватели были изгнаны из помещений, и весь учебный и хозяйственный инвентарь был утрачен. Ректор Пётр Влодек и 73 студента остались в канонической церкви, а 12 семинаристов перешли в Киевский патриархат.

Православные отстояли в Луцке только одну Свято-Покровскую церковь, при которой имелось небольшое помещение для сторожа, где и разместились епархиальное управление и семинария. Занятия проходили в три смены в сторожке Свято-Покровской церкви, воспитанники проживали на квартирах у верующих людей.

В марте 1993 года по ходатайству епископа Нифонта (Солодухи), Волынская облгосадминистрация дала в аренду помещение бывшего доминиканского монастыря для временного размещения семинарии, где она и находится до сего времени. Силами воспитанников были проведены ремонтные работы классов и келий. В 1997—1999 годах были проведены внешние ремонтные работы. В 1993 году были открыты одногодичные, а в 1996 году — двухгодичные курсы регентов-псаломщиков при семинарии. С 27 июля 1997 года был открыт заочный сектор Волынской духовной семинарии.

В 2007 году в семинарии училось около 140 студентов и работало 30 преподавателей.

Ректоры 

   
 Иероним (Визерский) (1809—1823)
 Христофор (Эмаусский) (1837 — ?)
 Феодосий (Шаповаленко) (21 октября 1848 — 3 декабря 1852)
 Ефрем (Рязанов) (3 декабря 1852—1857)
 Феофилакт (Губин) (11 декабря 1857—1860)
 Хотовицкий, Александр Антонович (1873)
 Симеон (Покровский) (6 сентября 1890—1893)
 Аркадий (Карпинский) (6 сентября — 6 октября 1893)
 Михаил (Ермаков) (6 октября 1893 — 7 января 1899)
 Феодосий (Олтаржевский) (7 января 1899—1901)
 Амвросий (Гудко) (1901—1904)
 Виссарион (Зорин) (1905—1909)
 Неофит (Осипов) (24 ноября 1909—1911)
 Аверкий (Кедров) (8 августа 1911—1915)
 Николай (Кенарский) (1916)
 Иерофей (Померанцев) (22 сентября 1916 — 1 августа 1917)
 протоиерей Иаков Немоловский (1917—1919)
 Алексий (Громадский) (1921—1923)
 Симон (Ивановский) (1 июля 1923 — 1 января 1926)
 Антоний (Марценко) (1926 — ноябрь 1926)
 Николай Тучемский (1946—1959)
 Мефодий (Мензак) (9 декабря 1959—1962)
 Пётр Влодек (1962—1964)
 Варфоломей (Ващук) (16 октября 1990 — сентябрь 1992)
 Пётр Влодек (сентябрь 1992 — 13 июля 2006)
 Нифонт (Солодуха) (13 июля 2006 — 26 февраля 2010) в. о.
 Сергей Николаевич Ющик (26 февраля 2010 — 25 августа 2012)
 Рустик Капауз (с 25 августа 2012)
Евмений Михайлевский (27 мая 2017 года)

Литература 
 Николай Теодорович Волынская духовная семинария: история первоначальнаго устройства ея и подведомственных ей духовных училищ : списки воспитанников, окончивших в ней курс учения, а также начальников и наставников ея в период времени с 1796 по 1900 г. : с приложением портрета митрополита Антония Рафальскаго и его писем. — Почаев : Тип. Почаевской Успенской лавры, 1901. — [6], II, 1023 с.
 Влодек П., прот. У роки хрущовських гонінь претензій до студентів і викладачів Духовної семінарії не мало тільки похоронне бюро // Офіційний вісник УПЦ. 2006. — № 58. — С. 43-46.
 Федчук А. Н. Волынская духовная семинария в советское время: хрущевские гонения и прекращение работы // Вестник ПСТГУ. 2020. — № 94. — С. 74-94

Примечания

Ссылки 
 Волынская духовная семинария на официальном сайте Волынской епархии.
 Семинария Волынская духовная на сайте «Русское православие»
 Выпускники Волынской духовной семинарии 1801—1901, 1906, 1910, 1913, 1915 гг.

Религия в Луцке